En matemàtiques:
 Lestimació estadística d'alguns paràmetres.
 Lestimació numèrica aproximada de magnituds.
 Símbol d'estimació
En finances:
 Estimació financera